Біказу-Арделян (Bicazu Ardelean) — село у повіті Нямц в Румунії . Входить до складу комуни Біказу-Арделян. 
 Біказу-Арделян (комуна) — комуна у повіті Нямц в Румунії.

 Арделян Іван (1942) — український поет.